Coccodiella — рід грибів родини Phyllachoraceae. Назва вперше опублікована 1910 року.

Класифікація 
До роду Coccodiella відносять 29 видів:

Примітки

Джерела 
 Hara, K. 1911. New genus of fungus on Arundinaria simoni. Botanical Magazine Tokyo. 25:222-225 - P.224

Роди грибів
Сордаріоміцети